Kawunganten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kawunganten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Kawunganten, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kawunganten (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar